Мишкин — фамилия. Известные носители:
 Мишкин, Александр Евгеньевич (род. 1979) — российский военный разведчик, возможно причастный к отравлению Скрипалей, известен под псевдонимом Александр Петров.
 Мишкин, Герман (1871—1948) — американский фотограф.
 Мишкин, Николай Тимофеевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Мишкин, Фредерик (род. 1951) — американский экономист и педагог.

См. также 
 Мишкин-Ёль
 Малый Мишкин